Maria Isabella von Spanien ist der Name folgender Personen:

 Maria Isabella d’Orléans-Montpensier (1848–1919), französisch-spanische Prinzessin, Gräfin von Paris, Infantin von Spanien 

Siehe auch:
 Maria Isabel von Spanien (spanisch María Isabel de Borbón; 1789–1848), Ehefrau von Franz I. König von Sizilien, Infantin von Spanien